Jones Law, een Amerikaanse wet waarin de Filipijnen onafhankelijkheid werd beloofd
Jones-Shafroth Act, een wet uit 1917 over het bestuur van Puerto Rico
Merchant Marine Act, ook wel bekend als de Jones Act, wet die cabotageregels stelt aan goederenvervoer tussen havens in de Verenigde Staten